Cornelia steht für:
 Cornelia, weiblicher Vorname
 (425) Cornelia, Asteroid des Hauptgürtels 
 Cornelia (Georgia), Habersham County
 Cornelia Tarn, See auf der Insel Heard im südlichen Indischen Ozean
 Erzgrube Cornelia, Erzgrube im Aachener Revier

Cornelia ist der Familienname folgender Personen:
 Florencio Cornelia (* 1981), niederländischer Fußballspieler